Кондояннис () — греческая фамилия. Известные носители:
 Кондояннис, Илия (в монашестве Исихий; род. 1944) — епископ Иерусалимского патриархата, митрополит Капитольядский.
 Кондояннис, Минас (в монашестве Кирик; род. 1950) — епископ греческой старостильной Истинно-православной церкви, митрополит Месогейский и Лавреотикийский.
 Кондояннис, Николай (в монашестве Пантелеимон ; род. 1935) — епископ Константинопольского патриархата, управляющий Бельгийской митрополией.